

Населені пункти та їхні частини

 Якубовиці — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Браніце Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Якубовиці — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Якубовиці — частина міста Кудова-Здруй в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Якубовиці — частина села Буди в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Якубовиці — осада в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки